Claude Orsel, né en 1937 à Paris, est un psychiatre et psychanalyste français.

Biographie 
Il travaille depuis la fin des années soixante auprès de personnes dépendantes de l'alcool ou d'autres drogues.

Chef de travaux délégué du laboratoire de biophysique de la faculté de médecine, il suit une formation en psychanalyse à la Société psychanalytique de Paris. Il a été président des Alcooliques anonymes. 

En 1968, il soutient sa thèse consacrée aux mouvements néphalistes. En 1969, il fonde « L'Abbaye », dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, l'un des premiers lieux de soins ambulatoires pour personnes toxicomanes inspiré par la  d'Haight-Ashbury à San Francisco. Avec Marmottan, ce sont les deux références du soin innovant aux toxicomanes.

Le principe de ce travail est son inscription dans le quartier Saint Michel-Saint Germain des Prés, issu de la psychiatrie de secteur du  de Paris.

Convaincu que la prévention doit être précoce, il propose aux administrations et élus locaux un appareil socio-éducatif ancré dans la psychiatrie de secteur, fonctionnant en réseau où les patients peuvent circuler, mais au moins autant disposer d'équipes qui sont en réunions très fréquentes : dans l’après 1968, avec Michel Taléghani, un assistant social de l'Hygiène mentale de Paris, s'installe le  (TMS) animé par Bill Deraime et ses amis du , ils organisent un concert de musique folk chaque semaine, Place de Furstemberg, à 50 mètres de la .

Il se forme ensuite le projet des différents pôles ; des acteurs-observateurs de champs complémentaires vont mettre en commun pendant des années leurs savoirs :
 intersecteur spécialisé toxicomanie (IST) 1969 ;
  (dispensaire bihebdomadaire) 1970, médecine générale, soins infirmiers, écoute de bénévoles ;
 centre pour parents L'Orangerie, mars 1972, consultations psychanalytique et groupes de parents ;
 Hôpital de jour, avec anonymat de la loi de 1970, décembre, 1972 ;
 CMPP, 5 rue des Beaux-Arts, 1972 ; CRF
 CMPP Premier âge dans le cadre de la PMI ;
 consultation pour étudiants BAPU, 1976, repris par Croix Rouge, 44 rue Henri Barbusse 75005 Paris

L'association Le Pont est animée par les éducateurs de rue (1971) qui viennent à la  et à la réunion consécutive de chacune des deux soirées, véritable laboratoire d'idées, les éducateurs, sont place Saint-Michel, rue Saint-Jacques, puis iront jusqu'aux Halles.

C'est aussi dans ces mêmes années qu'il crée l'Institut de recherche et d'enseignement des maladies addictives, qui existe toujours. Il fait partie des fondateurs de la Société française d'alcoologie (dont Pierre Fouquet est à l'origine).

Depuis 2006, se tiennent les « Séminaires à Sainte-Anne » reprenant la double filiation du « séminaire Toxicomanies » de 1971 et celui créé dans le cadre de la Société Française d'Alcoologie : groupe de travail « Psychothérapies, Psychanalyse et Addictions, Transfert et Contre-transfert ». Chaque mois, un intervenant est appelé, balayant au fil des années le savoir sur les soins de l'alcoolisme et des différentes drogues.

Publications 
 Séminaire « Toxicomanies » septembre 1971, 271 Ed association Le Pont, dépôt association Irema
 L. Bénichou et C.M. Orsel, Groupes d'entraide et de soutien chez les alcooliques et les usagers d'autres drogues,  rapport d'assistance, congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française,  session, Monaco, 1973. 183 Masson 1973.
 Orsel CM, Algazi J, Hossard M, « L'Abbaye la neutralité disqualifiée » Psychiatr. Enfant 1975;18(2):477-524.
 Toxicomanie et marginalités : Séminaire de l'Abbaye, tome 2, Solin, 1976.
 Plusieurs pages consacrées au travail de Claude Orsel dans Familles et toxicomanies : Initiatives privées et publiques : groupes parents, service d'aide téléphonique, de nouveaux espaces pour la parole, éditépar l'OFDT
 « Dialogue avec l'alcoolique » Handicaps et Inadaptations, Les Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., 23, juillet - septembre 1983

Notes et références

Liens externes 

 

Psychiatre français
Psychanalyste français
Médecin français du XXe siècle
Page sans Infobox SHS souhaitée
Naissance en 1937
Naissance à Paris